Аппара́тная комната — комната оборудованная под размещение в ней различной аппаратуры, может означать:
 Серверная комната
 Контрольная комната